Одиннадцатый сезон «Губка Боб Квадратные Штаны» транслировался с 24 июня 2017 по 25 ноября 2018. В России 11 сезон транслировался на Nickelodeon с 29 октября 2017 по 8 февраля 2019 года. Он состоит из 26 серий. Сезон включает в себя специальный 22-минутный хэллоуинский эпизод с кукольной анимацией.

Производство 
3 марта 2016 года было объявлено, что мультсериал продлён на одиннадцатый сезон. Как и в предыдущем сезоне, количество эпизодов основано на сценариях, и каждый эпизод 11 сезона написан только одной персоной, за исключением эпизодов «Ходячие крабсбургеры», «Пузырьград» и «Белки против медуз».

Серии

Выход серий до Nickelodeon Россия

Примечания 

11
Телесезоны США 2017 года
Телесезоны США 2018 года